Montamarta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montamarta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Montamarta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar